Штрихування (геометрія)
 Штрихування (геральдика)